Der Name Kliemt bezeichnet
 die C. Kliemt Wagenfabrik, einen deutschen Hersteller von Elektroautomobilen (1899–1903)
 Andreas Kliemt (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Hartmut Kliemt (* 1949), deutscher Philosoph, Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Heinz Kliemt (1921–?), deutscher Feinmechaniker und Politiker (LDPD)
 Walter Kliemt (1920–2003), einen deutschen Politiker

Siehe auch:
 Klimt